Canala (Nieuw-Caledonië), gemeente in Nieuw-Caledonië
Canala (geslacht), geslacht van spinnen uit de familie Desidae